L'appariement, dans le sens commun, est le fait de trier par paire des choses.

Biologie 

 En biologie animale, l'appariement est le processus de formation des couples chez les espèces à reproduction sexuée.
 En biologie moléculaire, l'appariement de brins d'ADN est leur assemblage pour former une structure bicaténaire en double hélice selon le principe de la complémentarité des bases nucléiques. La présence de mismatch ou mésappariement dû à des mélanges d'allèles différents peut être recherchée par Denaturing High Performance Liquid Chromatography.
 En bio-informatique, l'appariement concerne la recherche de séquences communes ou le plus semblables possibles. Les logiciels BLAST, CLUSTAL et Sequencher permettent de réaliser ces alignements de séquences (multiples dans le cas des deux derniers).
 En procréation médicalement assistée avec don de sperme, l'appariement des caractères phénotypiques désigne la recherche d'un donneur dont les caractéristiques sont les plus proches du couple receveur : groupe sanguin compatible mais également couleur de peau, de cheveux et des yeux, afin d'éviter un trop grand contraste d'apparence physique entre l'enfant et ses parents et ainsi rendre possible le maintien du secret sur le mode de conception.

Mathématiques 

 En théorie des graphes, un appariement d'un graphe est un ensemble d'arêtes de ce graphe qui n'ont pas de sommets en commun : c'est ce qu'on appelle traditionnellement un couplage d'un graphe.

Finances 

 En finance, l'appariement consiste à rapprocher deux instructions de règlement et/ou de livraison de sens contraire issues des deux contreparties ayant négocié une opération de gré à gré : si A achète tel instrument financier à B, c'est que B le lui vend. Apparier les instructions est une règle de sécurité, en réduisant les risques d'erreur de règlement ou de livraison.

Psychologie 

 Un exercice d'appariement est dans une épreuve de type QCM un exercice où il faut relier des paires par un trait entre deux listes de mots rangées en colonnes.

Échecs 

 Aux échecs, l'appariement est le fait d'attribuer à chaque joueur (ou chaque équipe) participant à un tournoi, son adversaire. Les modes d'appariement les plus fréquents sont le système suisse pour les tournois « open » et les grilles Berger pour les tournois toutes rondes.

Voir aussi 

 JMatch, un logiciel d'édition d'exercices d'appariement de la suite logicielle Hot Potatoes.

Terminologie de l'informatique